

Antropologia
Lari – gruppo etnico della Repubblica del Congo
Lari – gruppo etnico dell'Iran
Lari – lingua indo-iraniana
Lari – tribù dell'etnia beluci

Geografia
Lari – frazione del comune italiano di Casciana Terme Lari in provincia di Pisa
Lari – distretto peruviano
Le Lari – massiccio montuoso dell'Appennino Pistoiese
Lari Constituency – circoscrizione elettorale del Kenya
 Lari – vecchio nome della città iraniana di Lahrud
 Lari – uno dei nomi del villaggio iraniano di Lar, nell'Azerbaijan Orientale
 Lari – uno dei nomi del villaggio iraniano di Larin, nel Mazandaran

Persone
 Carlo Lari – scrittore, critico teatrale e regista italiano
 Ovidio Lari – vescovo italiano
 Pagolo da Lari – condottiero pisano
 Patrizia Lari – attrice italiana
 Zahra Lari – pattinatrice emiratina

Altro
 Lari – nome proprio di persona finlandese
Lari – sottordine dell'ordine dei Caradriformi (Uccelli)
Lari – spiriti protettori della mitologia romana
Lari georgiano – valuta della Georgia

Altri progetti